Сри Ланка је учествовала на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа четрнаести пут. Репрезентацију Сри Ланке су представљала 4 такмичара (2 мушкарца и 2 жене) који су такмичили у 4 дисциплине (2 мушке и 2 женске).,.

На овом првенству такмичари Сри Ланке нису освојили ниједну медаљу нити су остварили неки резултат.

Учесници 

 Мушкарци:
 Anuradha Indrajith Cooray — Маратон
 Waruna Rankoth Pedige — Бацање копља

 Жене:
 Nimali W. K. L. Arachchige — 800 м
 Хируни Кесара Вијаваратне — Маратон

Резултати

Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. 
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Сри Ланка на Светском првенству у атлетици на отвореном